Faudoas steht für:

 Faudoas, eine französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne, Region Okzitanien

Faudoas ist der Familienname folgender Personen:

 Jean François de Faudoas de Sérillac, französischer Adliger, Gouverneur von Paris und der Île-de-France
 Jean-François-Joseph Rochechouart de Faudoas (1708–1777), französischer Kardinal der Römischen Kirche